

Musique 
 Big Mama est un groupe de Ska français.
 Big Mama est une chanteuse de blues catalane.
 Big Mama (빅마마) est un groupe de chanteuses Sud-Coréennes.

Cinéma 
 Big Mama, documentaire américain sorti en 2000
 Big Mamma est un film humoristique avec Martin Lawrence sorti en 2000.
 Big Mamma 2 est la suite du film précédent avec Martin Lawrence sorti en 2006.
 Big Mamma 3 est la suite du film précédent avec Martin Lawrence sorti en 2011.

Jeux vidéo 
 Big Mama  est un personnage de la série Metal Gear.

Entreprises 
 Big Mamma est une enseigne de restaurants.